A méh szónak több jelentése van:

A méhek, vagy méhalkatúak (Apoidea) a (rovar)ok egy változatos csoportja.
A háziméh egy domesztikált méhfaj
A méh az emlősök női egyedeinek szaporítószerve.
 Melléktermék- és Hulladékhasznosító Vállalat (MÉH) állami vállalat 1950-től 1993-ig, a neve a hulladékátvevő helyek szinonimájaként terjedt el